Il capo di stato maggiore generale è una figura militare posta al vertice dello stato maggiore delle forze armate del paese, esistente o esistita in molte nazioni. A seconda del paese, questa figura viene o veniva chiamata in vari modi:

 Australia: Chief of Army, fino al 1997 Chief of the General Staff;
 Albania: Shef i Shtabit të Përgjithshëm;
 Canada: Commander of the Canadian Army, fino al 1964 Chief of the General Staff;
 Germania (1871-1919): Chef des Großen Generalstabs;
 Israele: Ramatkal;
 Italia: capo di stato maggiore della difesa, fino al 1948 "capo di stato maggiore generale" del Comando Supremo italiano;
 Romania: Şeful Statului Major General
 Regno Unito: Chief of the General Staff, prima del 1964 noto come Chiefs of the Imperial General Staff.
 Stati Uniti: Capo dello stato maggiore congiunto degli Stati Uniti
Stato maggiore